Die Transmissivität bezeichnet die Eigenschaft der Durchlässigkeit von Medien:

 in der Physik: siehe Transmission (Physik)
 in der Geologie: siehe Transmissivität (Hydrogeologie)